Francja:
 Saules – gmina w regionie Burgundia
 Saules – gmina w regionie Franche-Comté

Szwajcaria:
 Saules – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Zobacz też:
 Fenin-Vilars-Saules